Мартин Џејмс Флајгер Шинле (; 30. јул 1982), познатији као Мартин Стар (), амерички је глумац познат по улогама у серијама Чудаци и штребери, Глумци на журци и Силицијумска долина, као и филмовима Заломило се, Преваранти и Земља авантуре.

Филмографија

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1982.
Амерички глумци
Амерички комичари
Људи под псеудонимом